Death metal může znamenat:

 Death metal – hudební styl
 Death Metal (album, Dismember) – album švédské kapely Dismember
 Death Metal (split album) – split album kapel Helloween, Hellhammer, Running Wild a Dark Avenger